Змагання з могулу серед жінок на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 13 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Кваліфікація

Фінал

Посилання 
 Фрістайл на офіційному сайті ігор  

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010